Enrique Líster - generał, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej
 Lister Cars – brytyjski producent samochodów
 Lister – rzeka w Niemczech, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Joseph Lister – brytyjski chirurg, inicjator antyseptyki
 Martin Lister – angielski lekarz i geolog
 Toby Lister – australijski wioślarz